Puente H puede referirse a:

 Enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, tipo de enlace químico.
 Puente H (electrónica), circuito electrónico.